Hogetemperatuurreactor, Hoge Temperatuur Reactor
HTR Media, HTR Media
How to Rock, tv-serie